Betty George (1918–2011) – menedżerka we wrestlingu
 Betty George (1926–2007) – piosenkarka